— жанр, пограничный между мейнстримом и фантастикой;
 Слипстрим — стиль вождения в автогонках;
 Слипстрим — женщина-клон десептикона Скандалиста, персонаж мультсериала «Transformers: Animated».